Brian Cox kan syfta på bland andra:

* Brian Cox (född 1946), skotsk skådespelare
 Brian Cox (född 1968), engelsk fysiker
 Brian Cox (1928–2008), engelsk poet